Данило Ковачевић је име и презиме следећих људи:

 Данило Ковачевић (1989), српски фудбалер
 Данило Ковачевић (1999), српски фудбалер